Laeliinae — подтриба трибы Epidendreae, подсемейства Эпидендровые, семейства Орхидные.

Включает около 1500 видов растений, распространённых в Центральной и Южной Америке.

Роды 
Список родов подтрибы с указанием примерного числа видов:
 Acrorchis Dressler, 1
 Adamantinia Van den Berg & M.W.Chase, 1
 Alamania La Llave & Lex., 1
 Arpophyllum La Llave & Lex, 5
 Artorima Dressler & G.E.Pollard, 1
 Barkeria Knowles & Westc., 17
 Syn. Dothilophis Raf.
 Brassavola R.Br., 17
 Broughtonia R.Br., 6
 Syn. Cattleyopsis Lem., Laeliopsis Lindl.
 Cattleya Lindl., 40
 Syn. Maelenia Dum.
 Cattleyella Van den Berg & M.W.Chase, 1
 Syn. Schluckebieria Braem
 Caularthron Raf., 3
 Syn. Diacrium (Lindl.) Benth., Dothilophis Raf.
 Constantia Barb.Rodr., 5
 Dimerandra Schltr., 1
 Dinema Lindl., 1
 Domingoa Schltr., 5
 Syn. Hartwegia Lindl., Nageliella L.O.Williams
 Encyclia Hook., 120
 Epidendrum L., 1500
 Syn. Amblostoma Scheidw., Amblystoma Kuntze, Amphiglottis Salisb., Amphiglottium (Salisb.) Lindl. ex Stein, Auliza Salisb., Auliza Salisb. ex Small, Aulizeum Lindl. ex Stein, Coilostylis Raf., Didothion Raf., Diothonea Lindl., Epidanthus L.O.Williams, Epidendropsis Garay & Dunst., Gastropodium Lindl., Hemiscleria Lindl., Kalopternix Garay & Dunst., Lanium (Lindl.) Benth., Larnandra Raf., Minicolumna Brieger, Nanodes Lindl., Neohlemannia Kraenzl., Neowilliamsia Garay, Nyctosma Raf., Oerstedella Rchb.f., Physinga Lindl., Pleuranthium (Rchb.f.) Benth., Pseudepidendrum Rchb.f., Psilanthemum Klotszch ex Stein, Seraphyta Fisch. & C.A.Mey., Spathiger Small, Spathium Lindl. ex Stein, Stenoglossum Kunth, Tritelandra Raf.
 Guarianthe Dressler & W.E.Higgins, 4
 Hagsatera R.González, 2
 Homalopetalum Rolfe, 7
 Syn. Pinelia Lindl., Pinelianthe Rauschert
 Isabelia Barb.Rodr., 3
 Syn. Neolauchea Kraenzl., Sophronitella Schltr.
 Jacquiniella Schltr., 11
 Syn. Dressleriella Brieger, Briegeria Senghas
 Laelia Lindl., 25
 Syn. Amalia Lindl., Amalias Hofmsgg., Schomburgkia Lindl.
 Leptotes Lindl., 5
 Loefgrenianthus Hoehne, 1
 Meiracyllium Rchb.f., 2
 Microepidendrum Brieger ex W.E.Higgins, 1
 Myrmecophila Rolfe, 10
 Nidema Britton & Millsp., 2
 Oestlundia W.E.Higgins, 4
 Orleanesia Barb.Rodr., 11
 Prosthechea Knowles & Westc., 100
 Syn. Epithecium Knowles & Westc., Hormidium Heynh., Anacheilium Hoffmgg., Euchile (Dressler & G.E.Pollard) Withner, Pseudencyclia Chiron & V.P.Castro., Panarica Withner & P.A.Harding, Pollardia Withner & P.A.Harding
 Pseudolaelia Porto & Brade, 10
 Syn. Renata Ruschi
 Psychilis Raf., 15
 Pygmaeorchis Brade, 2
 Quisqueya Dod, 4
 Rhyncholaelia Schltr, 2
 Scaphyglottis Poepp. & Endl., 60
 Syn. Hexisea Lindl., Cladobium Lindl., Hexadesmia Brongn., Tetragamestus Rchb.f., Reichenbachanthus Barb.Rodr., Fractiungis Schltr., Leaoa Schltr. & Porto, Pachystele Schltr., Costaricaea Schltr., Ramonia Schltr., Platyglottis L.O.Williams
 Sophronitis Lindl., 61
 Syn. Sophronia Lindl., Lophoglottis Raf., Hoffmannseggella H.G.Jones, Hadrolaelia (Schltr.) Chiron & V.P.Castro, Dungsia Chiron & V.P.Castro, Microlaelia (Schltr.) Chiron & V.P.Castro, Chironiella Braem, BrasilaeliaCampacci
 Tetramicra Lindl., 13

Примечания

Литература 
 Van den Berg, C., W. E. Higgins, R. L. Dressler, W. M. Whitten, M. A. Soto Arenas, A. Culham and M. W. Chase. 2000. A Phylogenetic Analysis of Laeliinae (Orchidaceae) Based on Sequence Data from Internal Transcribed Spacers (ITS) of Nuclear Ribosomal DNA. Lindleyana 15(2): 96—114.
 Van den Berg, C. et al. 2005. Subtribe Laeliinae. pp. 181–316 In Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.W., Rasmussen, F.N. Genera Orchidacearum Vol. IV. Oxford University Press, Oxford.

Ссылки 
 Фотографии Laeliinae (виды и гибриды)
 Checklist of Laeliinae genera

 Лелиевые
Флора Центральной Америки
Флора Южной Америки